Il Tour de l'Eurométropole (noto in precedenza nella formula di corsa a tappe come Circuit Franco-Belge, Tour de Wallonie-Picardie e Eurométropole Tour) è una corsa in linea di ciclismo su strada maschile che si svolge in Belgio ogni anno a fine settembre o a inizio ottobre. 
Fino al 1996 era riservato ai dilettanti.
Dal 2005 fece parte del calendario dell'UCI Europe Tour come classe 2.1, poi tramutatasi in 1.HC; dal 2021 è stato inserito nel calendario dell'UCI ProSeries in classe 1.Pro.

Albo d'oro 

Aggiornato all'edizione 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni